Кызы́л-Таш — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай России. Входит в состав Курайского сельского поселения.

История

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 89 % от общей численности населения в 849 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Примечания 

Населённые пункты Кош-Агачского района